Санта-Мария-да-Витория:

 Санта-Мария-да-Витория — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Санта-Мария-да-Витория — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.